De 20ste wereldkampioenschappen badminton werden in 2013 van 5 tot en met 11 augustus gehouden in het TianHe Indoor Gymnasium in Kanton (China). Het toernooi in het vrouwen dubbelspel werd gewonnen door Wang Xiaoli en Yu Yang uit China.

Plaatsingslijst

De wedstrijden

Laatste 8

Eerste rondes

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 

Badminton in 2013
Wereldkampioenschappen badminton